Die Abkürzung BEK steht für:
 Bad Eilsener Kleinbahn
 Barmer Ersatzkasse
 Bayerische Kommission für die Internationale Erdmessung
 Bek Air, Fluggesellschaft aus Kasachstan (ICAO-Code)
 Bose-Einstein-Kondensat
 Bremische Evangelische Kirche
 Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR
 Bund europäischer Küster

Bek steht für:
 Bek, im norddeutschen Raum übliche Bezeichnung von Bächen und kleineren Flüssen, auch als Teil von Ortsnamen
 Bek (Kreis Hadersleben), ehemalige Gemeinde im Kreis Hadersleben, Provinz Schleswig-Holstein, Preußen; heute Nustrup Sogn, Dänemark
 Umschriftvariante des orientalischen Titels Bey

Bek ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Alfredowitsch Bek (1903–1972), russischer Romanautor und Schriftsteller
 Andrzej Bek (* 1951), polnischer Bahnradsportler und Radsporttrainer
 Anton von Bek (1807–1887), württembergischer Landtagsabgeordneter

 Ernst Gideon Bek (1872–1945), Pforzheimer Schmuckhändler und -fabrikant
 Hermann Bek-Gran (1869–1909), deutscher Maler, Gebrauchsgrafiker und Typograf
 Ivan Bek (1909–1963), jugoslawischer und französischer Fußballspieler
 Jakub Bek (1820–1877), zentralasiatischer Kriegsherr und Herrscher
 Jerzy Bek (1922–2003), polnischer Radrennfahrer 
 Josef Bek (1918–1995), tschechischer Schauspieler
 Roman Bek (* 1924), tschechischer Philosoph und Dozent

Siehe auch:
 Baek
 Beck
 Beeck
 Beek

Abkürzung